O evento individual masculino do badminton nos Jogos Pan-Americanos de 2015 foi disputado no Centro Atos Pan e Parapan-Americano de Markham em Markham entre os dias 11 e 16 de julho.

Calendário 
Horário local (UTC-4).
{| class="wikitable"
! Data
! Horário
! Fase
|-
|11 de julho || 9:00 || Primeira rodada
|-
|11 de julho || 9:35 || Segunda rodada
|-
|12 de julho || 13:40 || Terceira rodada
|-
|13 de julho || 11:40 || Quartas de final
|-
|14 de julho || 12:00 || Semifinal
|-style=background:lemonchiffon
|16 de julho || 19:05 || Final
|}

 Medalhistas 

Cabeças-de-chave

   (Semifinal)
   (Semifinal)
   (Campeão)
   ''(Quartas de final)

  (Quartas de final)
  (Terceira rodada)
  (Segunda rodada)
  (Quartas de final)

Resultados

Finais

Chave superior

Seção 1

Seção 2

Chave inferior

Seção 3

Seção 4

Eventos do badmínton nos Jogos Pan-Americanos de 2015